«Кто сверху?» () — украинская игровая программа и развлекательная телевизионная передача, которая выходит в эфир на Новом канале каждый четверг с момента её дебюта 10 марта 2012 года. Программа представляет собой украинскую адаптацию шоу .

Правила шоу 
В шоу принимают участие две команды — мужская и женская. Чтобы победить, женщины должны спросить себя: что они знают о мужском мире и как к этому относятся мужчины? Мужчины, в свою очередь, должны сделать то же самое о женщинах.

Дуэль мужского и женского миров делится на раунды, состоящие из лёгких опросов, различных конкурсов и соревновательных игр. Кроме того, обсуждаются темы, которые мужчины и женщины не поднимают в присутствии друг друга. Шоу состоит из семи конкурсов, в период которых происходит накопление средств на счетах команд. Победитель определяется в финале восьмого тура, где заработанные за игру деньги победителя удваиваются.

Ведущие 
Ведущими первых двух сезонов были Ольга Фреймут и Сергей Притула. В третьем сезоне Ольгу Фреймут заменила Екатерина Варнава. Есть также «Верховный господин судья», говорящий голосом Александра Педана. В седьмом сезоне Леся Никитюк заменила Екатерину Варнаву.

Список выпусков

1 - 2 сезоны 

 Капитан женской команды Ольга Фреймут
 Капитан мужской команды Сергей Притула

3 - 6 сезоны 

 Капитан женской команды Варнава Екатерина
 Капитан мужской команды Сергей Притула

7 - 11 сезоны 

 Капитан женской команды Леся Никитюк
 Капитан мужской команды Сергей Притула

Первый сезон (2012)

Статистика

Второй сезон (2013)

Статистика

Третий сезон (2014)

Статистика

Четвёртый сезон (2015)

Статистика

Пятый сезон (2016)

Статистика

Шестой сезон (2017)

Статистика

Седьмой сезон (2018)

Статистика

Восьмой сезон (2018)

Статистика

Девятый сезон (2019)

Статистика

Десятый сезон (2020)

Статистика

Одиннадцатый сезон (2021)

Статистика

Спецвыпуски

Рейтинги 
10 марта 2012 года дебютный эпизод программа составил 4,05 %, доля среди аудитории коммерческого канала — 11,96 % (14-49, выборка «50 тысяч+»). По выборке «Вся Украина» показатели ниже — рейтинг 3,01 %, доля 8,95 %.

С приходом Никитюк на роль ведущей программа стала лидером рейтинга телепросмотров.

Скандалы 
Первая ведущая программы и первый капитан женской команды Ольга Фреймут, покинула проект во время подготовки к новому сезону. Это вызвало возмущения как у руководства канала, так и у её соведущего Сергея Притулы.

Второй капитан женской команды, российская телеведущая Екатерина Варнава, вынуждена была отказаться от съемок в 7 сезоне проекта после запрета ей на въезд в страну. В 2019 году Екатерина попала в список лиц «угрожающих национальной безопасности Украины», так как ее действия "противоречат интересам обеспечения безопасности Украины". Весной 2020 запрет был снят.

Примечания

Ссылки 

 
 «Кто сверху?» на сайте Нового канала

Телепередачи
Телепередачи Украины
Телепередачи Нового канала
Телепередачи по алфавиту
Телепередачи, запущенные в 2012 году